Enrique III, landgrave de Alto Hesse, llamado "el Rico" (15 de octubre de 1440 - 13 de enero de 1483) fue el segundo hijo de Luis I de Hesse y su esposa Ana de Sajonia.

A la muerte de su padre Luis I en 1458, Enrique recibió Alto Hesse y su hermano Luis II recibió Bajo Hesse. Sucedió en el título de Landgrave de Hesse-Marburgo en 1458. Su apodo "el Rico" es indicativo de su fortuna en territorio y aduanas en el Rin recibió por su matrimonio a Ana, hija y heredera de Felipe, el último conde de Katzenelnbogen y su esposa Ana de Württemberg.

Hijos 
Su hija Isabel (1466-1523) se casaría con Juan V de Nassau-Vianden-Dietz y se convertirían en abuelos de Guillermo el Taciturno. Su hija menor, Matilde (1473–1524), se casaría con Juan II de Cléveris y se convertirían en abuelos de la reina Ana de Cléveris. El único hijo varón de Enrique que alcanzó la madurez le sucedió como Guillermo III  (1471–1500). En 1498, Guillermo ΙΙΙ se casó con Isabel, la hija de Felipe, elector palatino. Guillermo ΙΙΙ no dejó heredero legítimo y el título pasó a su primo Guillermo II de Hesse, hijo de Luis II de Bajo Hesse.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos
Wikisource: "Heinrich III. (Landgraf von Hessen)", Allgemeine Deutsche Biographie
 Wikisource: "Wilhelm III. (Landgraf von Hessen)", Allgemeine Deutsche Biographie

Casa de Hesse
Landgraves de Hesse